Anna Carafa della Stadera – nobile italiana
 Antonio Carafa della Stadera – nobile italiano
 Ferdinando II Carafa della Stadera – conte di Soriano Calabro
 Luigi Carafa della Stadera – nobile italiano
 Francesco Maria Carafa della Stadera – viceré di Aragona e Navarra
 Tiberio Carafa della Stadera – duca della città di Nocera dei Pagani
 Vincenzo Carafa della Stadera – gesuita italiano